KMix est le logiciel de mixage son de KDE. Bien qu'il soit petit, il regroupe toutes les fonctionnalités conventionnelles. Le programme devrait fournir des contrôles pour chacune de vos cartes son.

KMix est compatible avec plusieurs plates-formes et pilotes sonores : 
 Le pilote des cartes son ALSA.
 Toutes les plates-formes "Open Sound System". Les tests ont été effectués sous Linux, FreeBSD, NetBSD et BSDI.
 Les machines basées sur Solaris.
 Les machines basées sur IRIX.
 Les machines basées sur HP-UX.

Lien externe 
  Documentation

KMix
KMix
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix